Sirviö ist der Familienname folgender Personen:

 Riikka Sirviö (* 1974), finnische Skilangläuferin
 Saija Sirviö (* 1982), finnische Eishockeyspielerin, siehe Saija Tarkki